Бернадовка — название населенных пунктов на Украине:

 Бернадовка — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Бернадовка — до 1946 года название села Чижево в Березовском районе Одесской области.